Роман Дмитриевич Каштаков () — российский военный. Герой России.

Биография 
Родился 20 августа 1992 года в Москве. Окончил 9 классов.

С 10 февраля 2022 года служил по контракту на должности «наводчика» в 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде, которая входит в Западный военный округ (войсковая часть 61899). Принял участие во вторжении России на Украину. В начале вторжения по официальной версии российских властей «выстрелом из БМП поразил вражеский грузовик с боеприпасами», в результате чего «были уничтожены пять бронетранспортеров противника». За это был удостоен звания Героя России.

Позднее он получил отпуск, но не вернулся в расположение части к назначенному сроку. За самовольное оставление части в октябре 2022 года Каштаков был осуждён Одинцовским гарнизонным военным судом к двум годам лишения свободы условно по части 4 статьи 337 УК РФ.

Примечания 

Участники вторжения России на Украину
Преступники России